Girardini peut faire référence à:

Patronymie
 Giovanni Girardini, (1922-1944), partisan italien.
 Giuseppe Girardini, (1856-1923), homme politique italien.